Kokoschkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kokoschkino (Moskau), Stadtteil von Moskau (bis 2012 Siedlung städtischen typs in der Oblast Moskau)
 Kokoschkino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kokoschkino (Twer, Krasnocholmski), Dorf in der Oblast Twer, Krasnocholmski rajon
 Kokoschkino (Twer, Rschewski), Dorf in der Oblast Twer, Rschewski rajon